Хри́стос Давадзи́кос (, ; род. Греция) — греко-американский учёный и инженер, профессор департамента радиологии  Пенсильванского университета. Директор Center for Biomedical Image Computing and Analytics и Section of Biomedical Image Analysis. Член Института инженеров электротехники и электроники (2014) и  (2016).

h-индекс = 86, процитирован > 30 490 раз.

Биография

Образование 
Средняя школа в Кифисье (1984), Афинский национальный технический университет (бакалавр электротехники и информатики, 1989), Университет Джонса Хопкинса (доктор философии в области электротехники и компьютерной инженерии, 1994, стипендиат Программы Фулбрайта). Проходил постдокторантуру в Школе медицины Университета Джонса Хопкинса (1994—1995).

Карьера 
С 2002 года работает в Пенсильванском университете.

Автор многочисленных научных статей.

Член редакционных коллегий нескольких научных журналов.

Лауреат ряда наград и премий.

Один из основных докладчиков 17-й , проходившей 8—12 сентября 2018 года в Культурном центре фонда Ставроса Ниархоса в Афинах (Греция).

Личная жизнь 
С 2009 года женат на Параскеви Парби родом из Кремасти (Родос, Греция). Пара имеет детей и проживает в Филадельфии (Пенсильвания).

Избранные публикации 
 Sotiras A, Toledo JB, Gur RE, Gur RC, Satterthwaite TD, Davatzikos C: «Patterns of coordinated cortical remodeling during adolescence and their associations with functional specialization and evolutionary expansion» Proceedings of the National Academy of Sciences 114(13): 3527-3532, Mar 2017.

 Rathore S, Habes M, Iftikhar MA, Shacklett A, Davatzikos C: «A review on neuroimaging-based classification studies and associated feature extraction methods for Alzheimer’s disease and its prodromal stages» NeuroImage 155: 530—548, July 2017 Notes: Epub 4/13/2017.

 Macyszyn, L, Akbari, H, Pisapia, JM, Da, X, Attiah, M, Pigrish V, Bi Y, Pal S, Davuluri RV, Roccograndi L, Dahmane N, Martinez-Lage M, Biros G, Wolf RL, Bilello M, O’Rourke DM, Davatzikos, C: «Imaging patterns predict patient survival and molecular subtype in glioblastoma via machine learning techniques» Neuro Oncology 18(3): 417-25, Mar 2016 Notes: [Epub, 7/16/15]

 Akbari H, Macyszyn L, Da X, Bilello M, Wolf RL, Martinez-Lage M, Biros G, Alonso-Basanta M, OʼRourke DM, Davatzikos C: «Imaging Surrogates of Infiltration Obtained Via Multiparametric Imaging Pattern Analysis Predict Subsequent Location of Recurrence of Glioblastoma» Neurosurgery 78(4): 572-80, Apr 2016.

 Davatzikos C: «Computational neuroanatomy using brain deformations: From brain parcellation to multivariate pattern analysis and machine learning» Med Image Anal 33: 149—154, Oct 2016.

 Habes M, Janowitz D, Erus G, Toledo JB, Resnick SM, Doshi J, Van der Auwera S, Wittfeld K, Hegenscheid K, Hosten N, Biffar R, Homuth G, Völzke H, Grabe HJ, Hoffmann W, Davatzikos C: «Advanced brain aging: relationship with epidemiologic and genetic risk factors, and overlap with Alzheimer disease atrophy patterns» Translational Psychiatry 6(4): e775, Apr 2016.

 Erus G, Battapady H, Satterthwaite TD, Hakonarson H, Gur RE, Davatzikos C, Gur RC: «Imaging Patterns of Brain Development and their Relationship to Cognition» Cereb Cortex 25(6): 1676-84, Jun 2015.

 Eavani H, Satterthwaite TD, Filipovych R, Gur RE, Gur RC, Davatzikos C: «Identifying Sparse Connectivity Patterns in the brain using resting-state fMRI» NeuroImage 105: 286-99, Jan 2015.

 Williamson JD, Launer LJ, Bryan RN, Coker LH, Lazar RM, Gerstein HC, Murray AM, Sullivan MD, Horowitz KR, Ding J, Marcovina S, Lovato L, Lovato J, Margolis KL, Davatzikos C, Barzilay J, Ginsberg HN, Linz PE, Miller ME, Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Memory in Diabetes Investigators: «Cognitive function and brain structure in persons with type 2 diabetes mellitus after intensive lowering of blood pressure and lipid levels: a randomized clinical trial» JAMA Intern. Med 174(3), March 2014.

 Sotiras, A.; Davatzikos, C.; Paragios, N.: «Deformable Medical Image Registration: A Survey» IEEE Transactions on Medical Imaging 32(7): 1153—1190, July 2013.

 Gaonkar, Bilwaj, and Christos Davatzikos: «Analytic estimation of statistical significance maps for support vector machine based multi-variate image analysis and classification.» NeuroImage 78: 270—283, September 2013.

 Evangelia I Zacharaki, Cosmina S Hogea, Dinggang Shen, George Biros, Christos Davatzikos: Non-diffeomorphic registration of brain tumor images by simulating tissue loss and tumor growth. NeuroImage 46(3): 762—774, July 2009.

 Ira Driscoll, Christos Davatzikos, Yang An, Xiaoying Wu, Dinggang Shen, Michael Kraut, Susan M. Resnick: Longitudinal pattern of regional brain volume change differentiates normal aging from MCI. Neurology 72(22): 1906—1913, March 2009.

 Nikolaos Koutsouleris, Eva M. Meisenzahl, Christos Davatzikos, Ronald Bottlender, Thomas Frodl, Johanna Scheuerecker, BA; Gisela Schmitt, Thomas Zetzsche, Petra Decker, Maximilian Reiser, Hans-Jürgen Möller, Christian Gaser: Use of Neuroanatomical Pattern Classification to Identify Subjects in At-Risk Mental States of Psychosis and Predict Disease Transition. Archives of General Psychiatry 66(7): 700—712, July 2009.

 Davatzikos, Christos; Xu, Feng; An, Yang; Fan, Yong; Resnick, Susan: «Longitudinal progression of Alzheimer’s-like patterns of atrophy in normal older adults: the SPARE-AD index» Brain 132(8): 2023—2035, May 2009.

 S. M. Resnick, M. A. Espeland, S. A. Jaramillo, MS, C. Hirsch, M. L. Stefanick, A. M. Murray, MSc, J. Ockene, C. Davatzikos, For the Women’s Health Initiative Memory Study: «Postmenopausal hormone therapy and regional brain volumes. The WHIMS-MRI Study» Neurology 72(2): 135—142, January 2009.

 Ragini Verma, Evangelia I. Zacharaki, Yangming Ou, Hongmin Cai, Sanjeev Chawla, Seung-Koo Lee, Elias R. Melhem, Ronald Wolf and Christos Davatzikos: «Multiparametric Tissue Characterization of Brain Neoplasms and Their Recurrence Using Pattern Classification of MR Images» Academic Radiology 15(8): 966—977, August 2008.

 Cosmina Hogea, Christos Davatzikos, and George Biros: Brain-tumor interaction biophysical models for medical image registration. SIAM J. Sci. Comput. 30(6): 30550-3072, October 2008.

 E. I. Zacharaki, D. Shen, S.-K. Lee, and C. Davatzikos: «ORBIT: A Multiresolution Framework for Deformable Registration of Brain Tumor Images» IEEE Transactions on Medical Imaging 27(8): 1003—1017, August 2008.
 Brian Caffo, Sining Chen, Walter Stewart, Karen Bolla, David Yousem, Christos Davatzikos, Brian S. Schwartz: «Are brain volumes based on magnetic resonance imaging mediators of the associations of cumulative lead dose with cognitive function?» American Journal of Epidemiology 167(4): 429—437, February 2008.
 C. S. Hogea, G. Biros, and C. Davatzikos: «An image-driven parameter estimation problem for a reaction-diffusion glioma growth model with mass effects» Journal of Mathematical Biology 56(6): 793—825, June 2008.
 Susan M. Resnick, Mark A. Espeland, Sarah A. Jaramillo, Calvin Hirsch, Marcia L. Stefanick, Anne M. Murray, Judith Ockene, Christos Davatzikos: «Effects off postmenopausal hormone therapy on regional brain volumes in older women: The women’s health initiative magnetic resonance imaging study (WHIMS-MRI)» Neurology 70(11): A96-A96, March 2008.
 Christos Davatzikos, Susan M. Resnick, Xiaoying Wu, Paraskevi Parmpi, Christopher M. Clark: «Individual patient diagnosis of AD and FTD via high-dimensional pattern classification of MRI» Neuroimage 41(4): 1220—1227, July 2008 (Epub 8 April 2008).

 Yong Fan, Susan M. Resnick, Xiaoying Wu and Christos Davatzikos: «Structural and functional biomarkers of prodromal Alzheimer’s disease: A high-dimensional pattern classification study» Neuroimage (NeuroImage: Anatomy and Physiology Editors Choice Award 2008) 41(2): 277—285, June 2008.
 Christos Davatzikos, Yong Fan, Xiaoying Wu, Dinggang Shen, Susan M. Resnick: «Detection of prodromal Alzheimer’s disease via pattern classification of magnetic resonance imaging» Neurobiology of Aging 29(4): 514—523, April 2008.
 M. K. Belmonte, J. C. Mazziotta, N. J. Minshew, A. C. Evans, E. Courchesne, S. R. Dager, S. Y. Bookheimer, E. H. Aylward, D. G. Amaral, R. M. Cantor, D. C. Chugani, A. M. Dale, C. Davatzikos, G. Gerig, M. R. Herbert, J. E. Lainhart, D. G. Murphy, J. Piven, A. L. Reiss, R. T. Schultz, T. A. Zeffiro, S. Levi-Pearl, C. Lajonchere, and S. A. Colamarino: «Offering to Share: How to Put Heads Together in Autism Neuroimaging» Journal of Autism and Developmental Disorders 38(1): 2-13, January 2008.
 Yong Fan, Raquel E. Gur, Ruben C. Gur, Dinggang Shen, Monica E. Calkins, Christos Davatzikos: «Unaffected Family Members and Schizophrenia Patients Share Brain Structure Patterns: a High-Dimensional Pattern Classification Study Biological Psychiatry» Biological Psychiatry 63(1): 118—124, January 2008.

Примечания

Ссылки 
 Christos Davatzikos, Ph.D.
 Greek researchers shed light in the human brain networks developing in adolescence
 Έλληνες επιστήμονες φωτίζουν τον τρόπο που αλλάζει ο εγκέφαλος στην εφηβεία
 Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των εφήβων
 Έλληνες επιστήμονες στις ΗΠΑ φωτίζουν το πώς αλλάζει ο εγκέφαλος στην εφηβεία

Действительные члены IEEE
Преподаватели Пенсильванского университета
Инженеры США
Инженеры Греции
Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Выпускники Афинского политехнического университета
Иммигрировавшие в США из Греции
Учёные США
Учёные Греции